И́нзенское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Инзенского района Ульяновской области. Административный центр — город Инза.

Решением Совета депутатов муниципального образования с 2013 года Администрация МО "Инзенское городское поселение" ликвидирована, её полномочия исполняет Администрация МО "Инзенский район".

Население

Состав городского поселения 
В состав поселения входят 3 населённых пункта: 1 город, 1 село и 1 деревня.

Примечания

Источники 
 Инзенский район

Городские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Инзенского района